Пятый этап Кубка мира по конькобежному спорту в сезоне 2015/2016 прошёл с 29 по 31 января 2016 года на катке Sørmarka Arena в Ставангере (Норвегия). Были проведены забеги на дистанциях 500 (2 забега), 1000 (2 забега), 1500 метров, а также на 3000 метров у женщин и 5000 метров у мужчин. По итогам выступлений на дистанциях 1500 метров и 3000 м у женщин, 5000 м у мужчин производился отбор на чемпионат мира по классическому многоборью.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Результаты этапа

Примечания

Ссылки 
Конькобежный спорт
2015 год в конькобежном спорте
2016 год в конькобежном спорте
Конькобежный спорт
Международные соревнования по конькобежному спорту в Норвегии
Конькобежный спорт
этап 5